Лик — устар. лицо:
 Лик — внешний вид, образ человека.
 Лик — изображение лица святого на иконе.
 Лик — образ святого в православии.
 Лик — то же, что икона.
 Лик святости — разряд категории православных святых, объединённых общими заслугами; лики святых или ангелов — сонм (собрание) всех святых или всех ангелов Божьих.
 Лик — в раннем христианстве именование в храмовом богослужении откликавшегося народа; ныне церковный хор, собрание певчих, клирос.

Имя 
  — имя ряда мифологических персонажей.
 Лик, Джеймс (1796—1876) — американский предприниматель и филантроп.
 Лик, Джон (1656—1720) — английский адмирал и политик.
 Лик, Кен (1935—2007) — валлийский футболист.
 Лик, Лафайет (1919—1990) — афроамериканский блюзовый и джазовый пианист, органист, вокалист и композитор.
 Лик, Николай Иванович (1811—нач. 1870-х) — инженер, градостроитель, герой Кавказской войны.
 Лик, Уильям Мартин (1777—1860) — английский офицер-артиллерист, дипломат и археолог.

Топонимы 
 Лик (источник).
 Лик, река в Азии.
 Лик, река в Вавилонии.
 Лик, река в Сирии. 
 Лик, река во Фригии.
 Лик — в античной географии река  в Ливане.
 Лик — в античной географии река Келькит в Турции.
 Лик — в античной географии река Большой Заб, приток Тигра.
 Лик — город в Англии, Стаффордшир.
 Замок Лик — историческо-архитектурный памятник, находящийся в городе Элк, Польша.

Техника 
 «Лик» — советский 8-разрядный домашний компьютер, промышленный аналог любительского компьютера «Специалист».

Прочее 
 «ЛИК» — информационно-издательское агентство.
 Лик — останки крупного ударного кратера на юго-западной окраине Моря Кризисов на видимой стороне Луны.
 (1951) Лик — небольшой астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Лики

Примечания